A terapia hormonal (comumente abreviada para TH), hormonoterapia ou endocrinoterapia baseia-se no princípio de administração ou subtração de hormônios para vários fins, como terapia de masculinização, feminilização, tratamento de câncer por meio da quimioterapia, supressão androgênica, entre outros. A hormonoterapia pode ser classificada, segundo o seu modo de atuação, como ablativa, aditiva, competitiva e inibitória.

Ver também 
 Terapia hormonal feminizante
 Terapia hormonal transgénero

Endocrinologia